Engelau, Ort im Kreis Plön Teil der Gemeinde Giekau
 Engelau, ehemalige Gemeinde im Kreis Euskirchen, eingemeindet in Nettersheim